Vasco da Gama kan syfta på följande:

 Vasco da Gama, portugisisk upptäcktsredande
 Vasco da Gama, Goa, stad i Indien
 Vasco da Gama-bron, bro i Lissabon, Portugal
 Vasco da Gama (bairro), stadsdel i Rio de Janeiro, Brasilien
 CR Vasco da Gama, fotbollsklubb i Rio de Janeiro, Brasilien